Luis Costales es un nombre propio que puede referirse a:
 Luis Costales Govantes (Cuba, 1816 - 1893), médico y escritor.
 Luis Alberto Costales (Ecuador, 1926 - 2006), poeta y político.
 Luis de Pablo Costales (España, 1930 - actualidad), compositor y concertista.